Nakano kan avse:

 Nakano, Nagano - en stad i Nagano prefektur, Japan
 Nakano, Tokyo - en stadsdelskommun i Tokyo, Japan